Trouble — дебютный альбом сенегальско-американского ритм-энд-блюз- и рэп-исполнителя Эйкона, выпущенный в 2004 году. Диск включает в себя такие хиты как «Locked Up», «Lonely», а также «Belly Dancer (Bananza)», «Pot Of Gold» и «Ghetto».

Список композиций 
 «Locked Up»
 «Trouble Nobody»
 «Belly Dancer (Bananza)»
 «Gangsta» (при участии Daddy T., Devyne & Picklehead)
 «Ghetto»
 «Pot of Gold»
 «Show Out»
 «Lonely»
 «When the Time’s Right»
 «Journey»
 «Don’t Let Up»

Дебютные альбомы 2004 года
Альбомы Эйкона